Боб Брайан и Майк Брайан — победители турнира.

Прошлогодние чемпионы — Марк Лопес и Рафаэль Надаль — не защищали свой титул, но Марк принимал участие в турнире (в паре с Марселем Гранольерсом) и уступил во втором раунде.

Посев 

  Боб Брайан /  Майк Брайан (Титул)
  Марсель Гранольерс /  Марк Лопес (Второй раунд)
  Махеш Бхупати /  Даниэль Нестор (Первый раунд)
  Максим Мирный /  Хория Текэу (Отказ)

<li>  Роберт Линдстедт /  Ненад Зимонич (Первый раунд)
<li>  Айсам-уль-Хак Куреши /  Жан-Жюльен Ройер (Первый раунд)
<li>  Юрген Мельцер /  Леандер Паес (Отказ)
<li>  Мариуш Фирстенберг /  Марцин Матковский (Первый раунд)

Ход турнира

Финальные раунды

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Ссылки 
 Сетка турнира 

BNP Paribas Open 2013